

Geografisch 
 Clarin (Bohol), een gemeente in de Filipijnse provincie Bohol;
 Clarin (Misamis Occidental), een gemeente in de Filipijnse provincie Misamis Occidental.

Persoon 
 Leopoldo Alas, Spaans schrijver, werkend onder het pseudoniem Clarín.

Media 
 Clarín (krant), het grootste Argentijnse dagblad